Bruce Kirby (1925–2021) amerikai színész
 Bruce Kirby (1929–2021) kanadai vitorlázó, olimpikon